Stoute ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Stoute (* 1965), britische Sprinterin

 Steve Stoute (* 1971), US-amerikanischer Journalist und Musikmanager

Siehe auch:
 Stout (Begriffsklärung)
 Stute (Begriffsklärung)
 Staudte